

Geografia

Italia 
  Bogno – ex comune ora frazione di Besozzo, comune nella  provincia di Varese (Lombardia)

Svizzera 
  Bogno – ex comune ora frazione di Lugano, comune nel  distretto di Lugano (Canton Ticino)